Иоганнес Фрич:
 Фрич, Иоганнес (; 1941—2010) — немецкий композитор.
 Фрич, Иоганнес (род. 1960) — немецкий дирижёр.